

Denkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Werdohl
 Kunst im öffentlichen Raum in Werdohl
 Liste der Naturdenkmale in Werdohl

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Werdohl
!